Christmühle ist der Name von:

 Christmühle (Alzenau), eingestellte Mühle an der Kahl der Stadt Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Christmühle (Hintersteinau), Siedlungsplatz auf der Gemarkung Hintersteinau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Siehe auch
 Christenmühle